Ōsama Game steht für:

 Ōsama Game, japanisches Spiel, siehe Wahrheit oder Pflicht #Japan
 Ōsama Game, Originaltitel von Ousama Game – Spiel oder stirb!, Roman und Mangaserien von Nobuaki Kanazawa